Совет по вопросам государственной службы при Президенте Российской Федерации — совещательный орган при Президенте Российской Федерации (создан в 1995 г., формально просуществовал до 2009 г.).

История Совета 
Совет по вопросам государственной службы при Президенте Российской Федерации образован Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 1995 г. № 1208 в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации». Этим же Указом сопредседателями Совета утверждены Филатов Сергей Александрович — Руководитель Администрации Президента Российской Федерации и Сосковец Олег Николаевич — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, а также установлена норма представительства в Совете по 6 человек:
 от Президента Российской Федерации;
 от Совета Федерации Федерального Собрания;
 от Государственной Думы Федерального Собрания;
 от Правительства Российской Федерации;
 от высших органов судебной власти Российской Федерации.

Совет стал первым в истории современной России специализированным субъектом управления  государственной  службой.

Указом Президента Российской Федерации от 6 февраля 1996 г. № 152 сопредседателем Совета утверждён Егоров Николай Дмитриевич — Руководитель Администрации Президента Российской Федерации вместо С. А. Филатова, установлена новая норма представительства в Совете:
 от Президента Российской Федерации — 6 человек;
 от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — 3 человека;
 от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — 3 человека;
 от Правительства Российской Федерации — 6 человек;
 от Конституционного Суда Российской Федерации — 2 человека;
 от Верховного Суда Российской Федерации — 2 человека;
 от Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации — 2 человека.

После утверждения первоначального персонального состава Совета в 1996 г. указы (или распоряжения) Президента Российской Федерации об изменении состава Совета не публиковались до 2009 г. Не было утверждено также и Положение о Совете. Совет упоминается в распоряжении Президента Российской Федерации от 4 июля 2000 г. № 254-рп, которым утвержден состав межведомственной рабочей группы по подготовке проекта положения о Совете по вопросам государственной службы при Президенте Российской Федерации (данное распоряжение признано утратившим силу Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2004 г. № 1354).

Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации», на основании которого был образован Совет, признан утратившим силу Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Хотя при создании Совета вопрос правления государственной службой на федеральном уровне был решен юридически, однако, фактически, Совет так и не заработал. Причиной этого стали малый объём полномочий Совета при его высоком статусе, непериодический характер его работы и общественный характер занятости членов Совета.

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 1995 г. № 1208 об образовании Совета признан утратившим силу указом Президента Российской Федерации от 5 октября 2009 г. № 1106.

Функции Совета 
(в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации»)
 анализирует состояние и эффективность государственной службы в органах государственной власти;
 координирует разработку проектов нормативных актов по вопросам организации государственной службы;
 организует совместно с соответствующими государственными органами работу по формированию конкурсных (государственных конкурсных) комиссий, проведению аттестаций и государственных квалификационных экзаменов;
 информирует граждан о проведении конкурсов на замещение вакантных государственных должностей государственной службы;
 координирует методическую работу органов по вопросам государственной службы и кадровых служб государственных органов;
 разрабатывает предложения по формированию Реестра государственных должностей в Российской Федерации и внесению в него изменений;
 ведет федеральный реестр государственных служащих;
 осуществляет методическое руководство профессиональной подготовкой, переподготовкой (переквалификацией) и повышением квалификации государственных служащих, а также формирование резерва на выдвижение на вышестоящие государственные должности государственной службы.

Фактической функцией Совета была консультативная, методическая помощь и предоставление рекомендаций Президенту РФ по вопросам государственной службы. Совет не подбирал кандидатуры и непосредственно не участвовал в назначении госслужащих.

Состав Совета 

Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 1996 г. № 650 утвержден состав Совета:
 Егоров Николай Дмитриевич — Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (сопредседатель Совета)
 Сосковец Олег Николаевич — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (сопредседатель Совета)

от Президента Российской Федерации:
 Антипов Владимир Серафимович — заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации — начальник Главного управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров
 Батурин Юрий Михайлович — помощник Президента Российской Федерации по национальной безопасности
 Емельянов Алексей Михайлович — президент-ректор Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
 Рюриков Дмитрий Борисович — помощник Президента Российской Федерации
 Рябов Николай Тимофеевич — Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
 Ковлягин Анатолий Фёдорович — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, глава администрации Пензенской области
 Королев Олег Петрович — заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Липецкого областного Собрания депутатов
 Шаймиев Минтимер Шарипович — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Республики Татарстан

от Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
 Аринин Александр Николаевич — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
 Решульский Сергей Николаевич — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
 Чилингаров Артур Николаевич — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

от Правительства Российской Федерации:
 Яров Юрий Федорович — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Бабичев Владимир Степанович — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
 Ковалёв Валентин Алексеевич — Министр юстиции Российской Федерации
 Меликьян Геннадий Георгиевич — Министр труда Российской Федерации
 Пансков Владимир Георгиевич — Министр финансов Российской Федерации

от Конституционного Суда Российской Федерации:
 Морщакова Тамара Георгиевна — заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации
 Рудкин Юрий Дмитриевич — судья-секретарь Конституционного Суда Российской Федерации

от Верховного Суда Российской Федерации:
 Радченко, Владимир Иванович — первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации

от Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:
 Яковлев Вениамин Фёдорович — Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
 Юков Михаил Кузьмич — первый заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 878 в состав Совета включен от высших органов судебной власти Российской Федерации Сидоренко Юрий Иванович — судья Верховного Суда Российской Федерации, председатель Совета судей Российской Федерации

Примечания 

Упразднённые органы при президенте Российской Федерации
Государственная служба в России